188 rok naszej ery
 188 rok przed naszą erą
 188 liczba naturalna 
 gromada otwarta NGC 188
 planetoida (188) Menippe
 droga wojewódzka nr 188
 niemiecki samolot bombowy Junkers Ju 188